Иваньковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Иваньковское сельское поселение — входит в Ясногорский район Тульской области
 Иваньковское сельское поселение — входит в Ядринский район Чувашии